Siklós András (1922–1994) történész, egyetemi tanár
 Siklós András (1960) újságíró, műsorvezető